Оппидо () может означать:

 Оппидо-Лукано — коммуна в Италии, расположена в регионе Базиликата, подчиняется административному центру Потенца
 Оппидо-Мамертина — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Реджо-Калабрия